Parque Avellaneda puede referirse a:
el parque Presidente Nicolás Avellaneda, espacio verde ubicado en la ciudad de Buenos Aires, .
el barrio Parque Avellaneda de la ciudad de Buenos Aires, .
el parque Avellaneda, espacio verde ubicado en la ciudad de San Miguel de Tucumán, .